47. Mistrzostwa Europy w zapasach odbyły się w Stambule, gdzie rozegrano zawody mężczyzn a w Iwanowie w Rosji rywalizowały kobiety.

Styl klasyczny

Medaliści

Tabela medalowa

Styl wolny

Medaliści

Tabela medalowa

Kobiety styl wolny

Medaliści

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com		

Mistrzostwa Europy w zapasach
1993 w zapasach
Iwanowo
Sport w Stambule